Фазано ():
 Фазано — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, подчиняется административному центру Бриндизи.
 Фазано, Ренато (1902—1979) — итальянский дирижёр и музыкальный педагог.
 Фазано, Фредерик (род. 1969) — итальянский кинооператор.
 Фазано, Майк — барабанщик рок-групп Warrant, Tiger Army и др.
 Фазано, Сал (род. 1971) — американский бейсбол зрелище.
 Фазано, Энтони (род. 1984) — американский футболист.

См. также 
 Фазан